Illobre puede referirse a:

 Illobre (Pontellas), aldea española de la parroquia de Pontellas, del municipio de Betanzos, provincia de La Coruña, Galicia.
 Illobre (Sales), aldea española de la parroquia de San Félix de Sales, del municipio de Vedra, provincia de La Coruña, Galicia.
 Illobre (Vedra), parroquia española del municipio de Vedra, provincia de La Coruña, Galicia.
 Illobre (Viñas), aldea española de la parroquia de Viñas, del municipio de Betanzos, provincia de La Coruña, Galicia.